

Geografia

Niemcy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Völschow

Polska

miejscowości 
 Wg TERYT jest ich 5
 Wilczkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin 
 Wilczkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród 
 Wilczkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lubomino 
 Wilczkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice
 Wilczkowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Brzeżno

jeziora 
 Wilczkowo – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Złocieniec, położone na Pojezierzu Drawskim
 Wilczkowo – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, gminie Szczecinek, położone na Pojezierzu Szczecineckim
 Wilczkowo – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, gminie Widuchowa
 Wilczkowo – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, gminie Brzeżno

Zobacz też 
 Wilczki
 Wilczków